Шате́ль-Сансуа́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 110 км на захід від Діжона, 30 км на південь від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 307 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 606,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Шатель-Сансуар на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Шатель-Сансуар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна